Osoby o tym nazwisku:
 Nikita Złobin – rosyjski kierowca wyścigowy
 Nikołaj Złobin – radziecki budowniczy i polityk
 Siergiej Złobin – rosyjski kierowca wyścigowy